Novaolimpiensi – abitanti di Nova Olímpia (Mato Grosso)
Novaolimpiensi – abitanti di Nova Olímpia (Paraná)